Le mot doublure peut avoir plusieurs significations :
 au théâtre, la  est le remplaçant d'un acteur,
 au cinéma, par extension, une doublure agit aussi en remplacement : selon les cas, peut s'agir d'un cascadeur, ou bien d'une personne chargée de se substituer au comédien pour certains plans, ou le temps de régler les prises de vue et les éclairages (on parle alors de ),
 en couture, la doublure désigne une ou des pièces de tissu ajoutée à l'intérieur d'un vêtement généralement pour en augmenter le confort en se superposant aux coutures,
 en entomologie, la doublure jaune est le nom vernaculaire d'un papillon de nuit européen : Euclidia glyphica,
 La Doublure est un film français réalisé par Francis Veber, sorti en 2006.